Ciss ist der Familienname folgender Personen:

 Amadou Ciss (* 1999), senegalesischer Fußballspieler 
 Khadija Ciss (* 1983), senegalesische Schwimmerin 
 Ndeye Salamita Ciss (* 1997), senegalesische Fechterin 
 Pathé Ciss (* 1994), senegalesischer Fußballspieler 
 Saliou Ciss (* 1989), senegalesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 CISS